Шата́лово — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Шаталово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Шаталово — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Шаталово — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Шаталово — деревня в Каменском районе Тульской области.
 Шаталово — деревня в Чернском районе Тульской области.

Аэродром 
 Шаталово — аэродром в Смоленской области.